Ла Хунта де лос Риос има више значења:

 Ла Хунта де лос Риос (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хунта де лос Риос (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хунта де лос Риос (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Хунта де лос Риос (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Хунта де лос Риос (Санта Круз Ситла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Хунта де лос Риос (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Хунта де лос Риос (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Хунта де лос Риос (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Хунта де лос Риос (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику